Madonna che allatta il Bambino – Affresco di Bernardino Luini
 Madonna che allatta il Bambino – Dipinto a tempera e olio su tavola di Bernardino Luini